— японский синолог и лексикограф, создатель самого полного словаря иероглифов — .

За свою научную деятельность Тэцудзи Морохаси в 1957 году был награждён Орденом Хризантемы, а в 1965 — Орденом Культуры.

В городе Сандзё (префектура Ниигата) существует мемориальный музей Тэцудзи Морохаси ().

Ссылки 
 Музей Тэцудзи Морохаси

Синологи
Синологи Японии
Лингвисты Японии
Кавалеры ордена Культуры
Лауреаты премии Асахи